Штефан чел Маре има више значења:

 Штефан чел Маре (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Штефан чел Маре (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Штефан чел Маре (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Штефан чел Маре (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Штефан чел Маре (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Штефан чел Маре (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији
 Општина Штефан чел Маре (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Штефан чел Маре (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији